Лампазос има више значења:

 Лампазос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лампазос (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лампазос (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лампазос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лампазос (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику